Ке́вин Но́рвуд Бе́йкон (; род. 8 июля 1958, Филадельфия, Пенсильвания, США) — американский актёр, музыкант, продюсер и режиссёр. В числе известных актёрских работ Бейкона такие фильмы, как «Таинственная река», «Убийство первой степени», «Невидимка», «Спящие», а также «Дрожь земли» и «Пятница, 13-е».

Лауреат премии «Золотой глобус» и премии Гильдии киноактёров США в номинации «Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале» за телефильм «» (2009).

Биография 
В неполные восемнадцать лет уехал из дома для продолжения учёбы, одновременно работал в театре «Manning Street Actor’s Theatre». В двадцать лет дебютировал на сцене, играя в небольших ролях. Первая роль в кино — в 1979 году. Во время съемок «Лимонного неба» (1987) познакомился c Кирой Седжвик, ставшей его женой.

Этапной работой стала роль в картине Оливера Стоуна «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе» (1991).

В 1998 году был исполнительным продюсером фильма «Дикость» (также актёр).

Играет на двенадцати музыкальных инструментах. Солист собственной группы-дуэта  совместно с братом Майклом.

Является лицом теории шести рукопожатий.

С 4 сентября 1988 года женат на актрисе Кире Седжвик, у них двое детей, Трэвис Седжвик Бейкон (род. 23 июня 1989) и Сози Рут Бейкон (род. 15 марта 1992).

Фильмография

Актёрские работы 

\

Режиссёр 

 1996 — Теряя Чейз, ТВ
 2005 — Любимчик

Продюсер 
 1998 — Дикость
 2004 — Дровосек
 2005 — Любимчик
 2015 — Полицейская тачка

См. также 
 Шесть шагов до Кевина Бейкона

Примечания 

Лауреаты премии Obie
Лауреаты премии «Сатурн» лучшему телеактёру
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Киноактёры США